Начало периода неолита эпохи голоцена.

События 
 Около 8700 до н. э. — 8400 до н. э. — местность Стар-Карр в Йоркшире, Британия населена носителями культуры Маглемозе.
 Около 8500 до н. э. — неолитическая стоянка охотников в Крамонде, доисторическая Шотландия.
 Около 8350 до н. э. — неолитическое поселение в Иерихоне.
 Около 8300 до н. э. — в Англию прибыли охотники-кочевники.
 Около 8040 до н. э. — начало раннего атлантического или доатлантического периода климатического максимума голоцена.
 Около 8000 до н. э. — заселена стоянка Ёвре Эйкер в Норвегии.

Изобретения и открытия 
 Сельское хозяйство в Месопотамии.
 Одомашнивание свиньи в Китае.
 Одомашнивание овцы, козы и свиньи на Ближнем Востоке.

Ссылки